Сен-Макс:

 Сен-Макс — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. 
 Сен-Макс — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.